«Путь воина» () — боевик режиссёра Ли Сынму. В главных ролях: Кейт Босворт, Джеффри Раш и корейский актёр Чан Дон Гон.

Сюжет 
Великий воин Янг, уничтожая вражеский клан ниндзя, не смог убить последнего их представителя — маленькую девочку, — за что был приговорен к смерти. Янг пускается в бегство и находит убежище в захолустном городке на Диком Западе, жители которого живут в страхе перед бандой безжалостного Полковника. Янгу нельзя обнажать меч, иначе разыскивающие его ниндзя услышат зов убитых мечом душ и смогут разыскать его.

В ролях 
 Чан Дон Гон — Янг
 Кейт Босворт — Линн
 Дэнни Хьюстон — полковник
 Джеффри Раш — Рон
 Бироль Йилдиз — Дух воина
 Тони Кокс —  8-Ball
 Дэвид Остин — One Man Band
 Мэтт Джилландерс — Гейзер
 Ник Сэмпсон — Паг
 Эшли Джонс — Раг

Критика 
Фильм получил в основном негативные отзывы. Он имеет рейтинг одобрения 31% на сайте-агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes на основе 42 рецензий со средней оценкой 4,5 из 10.

Как отмечает в своей рецензии Станислав Зельвенский, «Для детского фильма тут, пожалуй, многовато перерезанных сухожилий и Дэнни Хьюстона, для взрослого — bullet time и Джеффри Раша, для любого фильма многова­то чёрного карлика, но сказать, что Ли Сынму зря получает зарплату, тоже язык не повернётся. Да и как скажешь дурное про кино, где человека убивают мороженой рыбой».

Примечания

Ссылки 
 
   
   

Фильмы Новой Зеландии
Фильмы-боевики Республики Корея
Фильмы о ниндзя
Вестерны Республики Корея
Фильмы Республики Корея 2010 года
Фильмы, спродюсированные Барри М. Осборном